ВВ — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Воплі Відоплясова — український рок-гурт.
 Вечірні Вісті (газета)
 Внутрішні війська
 Виробничі відносини

Див. також 
 BB латиницею
 VV
 WW